Distrikt San Lorenzo bezeichnet folgende Distrikte 

in Panama:
 Distrikt San Lorenzo (Panama), Distrikt in der Provinz Chiriquí 

in Peru:
 Distrikt San Lorenzo (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)